Чемпионат СССР по гандболу 1969 — 8-й чемпионат СССР по гандболу среди мужчин. Начался 27 февраля 1969 года, последние матчи состоялись 12 октября 1969 года.

Превью 
8-й чемпионат СССР по гандболу 7х7 среди мужчин  1969 г. был проведен по схеме предыдущего сезона с той разницей, что участвовало не 12, а 14 клубов. 14 команд класса А вначале провели 1 круговой турнир в 2 тура. По итогам этого турнира лучшие 8 команд провели 2-й  и 3-й круг за места с 1 по 8 Места с 9 по 14 дополнительно не розыгрывались. В этом сезоне в высшем дивизионе дебютировали один из будущих лидеров советского гандбола - ЦСКА, а также один из ведущих клубов ЗМетИ (будущий ЗИИ). Третьим новичком оказался Метрострой Москва.

Участники

Класс А 
1-й круг
 1--й тур 27.02.-09.03.1969 Каунас, 03-11.03.1969 Рига
 2--й тур 18-27.04.1969 Запорожье

2-й круг
 23-31.05.1969 Барнаул

3-й круг
 4-12.10.1969 Тбилиси

 Примечание
Данная таблица основана на данных из справочника Н.Клусова "Гандбол" 1982г.  В справочнике указано итоговое количество очков - Кунцево 46 ЗАС 34 Политехник 23 ЦСКА 15 При обнаружении первоисточников будет проведена корректировка таблицы.

СК Кунцево через год вернул чемпионский титул. Интересная деталь - чемпион проиграл все 3 матча команде МАИ. Первая медаль Краснодара.  В связи с тем, что со следующего года высшая лига сокращалась до 8 команд вылетело много команд.

Чемпионаты СССР по гандболу